Filippino Lippi − włoski malarz epoki quattrocenta
 Fra Filippo Lippi − włoski malarz epoki quattrocenta
 Marcello Lippi − włoski piłkarz i trener
 Nanni di Baccio Bigio − włoski architekt renesansowy, tworzący pod pseudonimem Giovanni Lippi